

Antroponimi 
Eita  – nome maschile giapponese

Località
Eita — città delle Kiribati a Tarawa Sud
 esiste anche un villagio con lo stesso nome a Tabiteuea

Persone 
Eita Nagayama  – attore giapponese, conosciuto col solo nome di Eita

Mitologia 
Aita, pronunciato anche Eita – dio etrusco dell'oltretomba